I figli del vento – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1982.
I figli del vento – miniserie televisiva italiana trasmessa nel 1989.
The Great Challenge - I figli del vento (Les Fils du vent) – film francese del 2004 diretto da Julien Seri.